Yodo bezeichnet:
 Yodo (Fluss), ein Fluss zur Bucht von Ōsaka, Pazifik in Japan
 Yodo (Han), ein japanisches Lehen 
 Yodo-dono, eine Konkubine von Toyotomi Hideyoshi 
 Yodo (Schiff), ein Aviso

Siehe auch:
 Jodo